Reginald Doherty e Laurie Doherty hanno nel challenge round i detentori del titolo Wilfred Baddeley e Herbert Baddeley 6-4, 4-6, 8-6, 6-4.

Tabellone

Challenge Round

Turni preliminari

Note

Bibliografia
 Tingay, L.: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 978-0900424717, S. 165
 Albiero, A. et al.: The Grand Slam Record Book Vol. 1. Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010. ISBN 978-88-6002-017-8.

Torneo di Wimbledon 1897